

Geografia

Germania

Comuni 
 Röthenbach – comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Röthenbach an der Pegnitz – città nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Ex comuni e frazioni 
 Röthenbach – ex comune ora frazione di Altdorf bei Nürnberg, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Röthenbach – ex comune ora frazione di Arzberg, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Röthenbach – ex comune ora frazione di Klingenberg, comune nel circondario della Svizzera Sassone-Osterzgebirge (Sassonia)
 Röthenbach – frazione di Kohlberg, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Röthenbach bei Sankt Wolfgang – ex comune ora frazione di Wendelstein, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Röthenbach bei Schweinau – ex comune ora frazione di Norimberga, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Svizzera 
 Röthenbach bei Herzogenbuchsee – ex comune ora frazione di Heimenhausen, comune nella regione dell'Emmental-Alta Argovia (Canton Berna)
 Röthenbach im Emmental – comune nella regione dell'Emmental-Alta Argovia (Canton Berna)

Altro  
 Röthenbach – stazione della metropolitana di Norimberga in Germania

Pagine correlate 
 Rothenbach – comune tedesco nel circondario del Westerwald (Renania-Palatinato)
 Rottenbach (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Röttenbach – pagina di disambiguazione